Blodplättar kan avse

Blodplättar – cellfragment i ryggradsdjurs blod, se trombocyt
Blodplättar (maträtt) – en maträtt